Перебоево — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Плисской волости.

География 
Расположена на автодороге  (участок Невель — Пустошка), в 8 км к северо-западу от райцентра, города Невель.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 196 человек.

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)